El Badâri kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Badārī, ort, Asyut, 
 Markaz al Badārī, region, Asyut, 

Robotskapade Egyptenförgreningar